Ел Пријето има више значења:

 Ел Пријето (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пријето (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пријето (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пријето (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пријето (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пријето (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пријето (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пријето (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику